Герб Берёзовского района (Брестская область)
 Герб Берёзовского района (Красноярский край)
 Герб Берёзовского района (Одесская область)
 Герб Берёзовского района (Пермский край)
 Герб Берёзовского района  (Ханты-Мансийский автономный округ)